Мейли Самадович Хакимов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1941 году в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. Член КПСС.

В 1961—1991 гг. — машинист, бригадир передвижной механизированной колонны № 4 строительно-монтажного треста по ПГС «Каршипромжилстрой».

За разработку и внедрение методов комплексного освоения пустынных земель Средней Азии был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники 1983 года.

Делегат XXVII съезда КПСС.

Жил в Узбекистане.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания 

Делегаты XXVII съезда КПСС